A Copa Davis de 1969 foi a 58ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 49 equipes, sendo 32 na Zona Europeia, 9 na Zona Americana e 8 na Zona do Leste.

O Brasil venceu o México na final da Zona Americana, a Índia derrotou o Japão na final da Zona Oriental e Romênia e Reino Unido venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, a Romênia derrotou o Reino Unido e enfrentou os atuais campeões Estados Unidos, que venceram o Desafio Final. A final foi disputada no Harold Clark Courts em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, entre 19 e 21 de setembro. Isto marcou a primeira vez que a final foi disputada em quadras duras.

Zona Americana

Região América do Norte/Central

Região América do Sul

Final

Zona do Leste (Oriental)

Chave A

Chave B

Final

Zona Europeia

Grupo Europeu A

Grupo Europeu B

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Desafio Final

Fonte
 

1969
1969 no tênis